Pacific Life Open 2006 (kobiety)
 Pacific Life Open 2006 (mężczyźni)